Blåstjärt är ett föråldrat trivialnamn för två fågelarter:
 Tajgablåstjärt
 Himalayablåstjärt